Коктума () — станция (населенный пункт) в Алакольском районе Алматинской области Казахстана. Входит в состав Достыкской поселковой администрации. Код КАТО — 193443300.

Население 
В 1999 году население станции составляло 130 человек (85 мужчин и 45 женщин). По данным переписи 2009 года, в населённом пункте проживало 70 человек (36 мужчин и 34 женщины).

Примечания 

Населённые пункты Алакольского района